Lázár Gyula (1841–1912) tanár
 Lázár Gyula (1911–1983) labdarúgó
 Lázár Gyula (1938) laboratóriumi szakorvos, egyetemi tanár